Adelaide di Normandia (1030 circa – 1082/4)
Alice di Normandia (1000 circa – dopo il 1030)
Adeliza di Normandia (tra il 1055 e il 1057 – dopo il 1066 o prima del 1113)

Pagine correlate
Adeliza di Normandia (disambigua)
Alice di Normandia (disambigua)